B har flere betydninger:
 B – det andet bogstav i det Latinske alfabet herunder det danske alfabet.

 Musik
 B (tone) – tone der ligger mellem A og H. I engelsksprogede lande ofte betegnet Bb, idet tonen H her kaldes B
 b – et fortegn, der fortæller, at en tone skal sænkes

 Fysik og Kemi
 Symbol for enheden bel (enhed)
 Kemisk tegn for bor
 Symbol for magnetisk fluxtæthed

 Computer og IT
 b – bit – Den mindste enhed for digital information
 B – byte – Enhed for grupperet digital information (typisk 8 bit)
 B (programmeringssprog) – en forgænger til C skabt af Kenneth Thompson
 B – et ciffer i det Hexadecimale talsystem

 Andre

 Linje B – linje på S-banen
 Kendingsbogstav for biler fra Belgien
 Berlin, Nummerplade
 Partibogstav for Det Radikale Venstre.
 B (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Toni Kamula
 B (musik) – musikalsk notation